Michael Robinson (1958-2020), footballeur irlandais
Michael Robinson, patineur artistique britannique